Huth steht für:
 Huth (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Weinhaus Huth, Weinhaus in Berlin
 Grube Huth, Bergwerk bei Hamm (Sieg)
 Huth (Jemen), Ort im Jemen
 Huth (Haag), Ortsteil der Gemeinde Haag, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Huth (Klingenthal), Ortsteil der Stadt Klingenthal, Vogtlandkreis, Sachsen
 Huth (Wolkenstein), Ortsteil der Stadt Wolkenstein (Erzgebirge), Erzgebirgskreis, Sachsen
 Huth-Apparatefabrik, 1939 in Hannover von Lorenz und Telefunken gegründetes Unternehmen zur Herstellung von Wehrmachtsgeräten
 (3203) Huth, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Huth-Kühn-Schaltung, Oszillatorschaltung
 Hut (Begriffsklärung)
 Hud